Timrå kan syfta på:

 Timrå kommun – en kommun i Medelpad i Västernorrlands län
 Timrå – tätort och centralort i Timrå kommun
 Timrå socken – en socken i Medelpad
 Timrå landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1947
Vivsta-Näs municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle 1935–1947
 Timrå köping – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1947–1971
 Timrå församling – en församling i Härnösands stift
 Timrå kyrka – en kyrkobyggnad i Timrå
 Timrå distrikt – ett distrikt i Timrå kommun och Västernorrlands län
 Timrå IK – en svensk ishockeyklubb